Sklené può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Sklené, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice 
Sklené, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina

Slovacchia
Sklené, comune del distretto di Turčianske Teplice, nella regione di Žilina
Sklené Teplice, comune del distretto di Žiar nad Hronom, nella regione di Banská Bystrica